Worlds End kan syfta på:

 Worlds End, Hampshire - en ort i Hampshire, England
 Worlds End, West Midlands - en ort i Solihull, West Midlands, England

Se även 
 World's End